Trisquel puede referirse a:

 Trisquel, símbolo geométrico celta, curvilíneo formado por una cruz de tres brazos en espiral que se unen en un punto central configurando una forma en hélice.
 Trisquel, distribución linux desarrollada en su mayoría en la Universidad de Vigo.